Arbos ist:
 Arbos (Pärt), eine Komposition von Arvo Pärt aus dem Jahr 1977
 Arbos (Spiel), ein Kinderspiel von 1999
 ARBOS, eine Traktormarke
 Arbós, Gemeinde in der Provinz Tarragona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien, siehe L’Arboç

Arbós ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Fernández Arbós (1863–1939), spanischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Eduard Arbós (* 1983), spanischer Hockeyspieler
 Jaime Arbós (* 1952), spanischer Hockeyspieler
 Juan Arbós (* 1952), spanischer Hockeyspieler

ARBOS ist die Abkürzung von:
 ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater

Arbos